Arpoxais fou fill de Targitau i fou l'ancestre mític de l'ancestre del poble escita, Aucates (Auchatae)

Referències 
 Greek Mythology Index 

Personatges de la mitologia grega